ARV () — опытный прототип американской многофункциональной роботизированной боевой платформы, разработанной в рамках программы «Боевые системы будущего» (FCS). Изначально предполагалось реализовать два основных варианта: ARV-RSTA (; разведка, наблюдение и идентификация целей) для выполнения задач разведки и обеспечения и ARV-Assault для решения боевых задач и защиты дружественных сил. Общая боевая масса системы предполагалась в районе 5-6 тонн, в качестве движителя было выбрано полноприводное колёсное шасси.

Ведущим разработчиком данного комплекса была назначена американская компания United Defense Industries Inc., контракт на поставку был подписан в августе 2003 года. Ожидалось, что готовые образцы начнут поступать в действующие войска в 2013—2014 годах. Однако, из-за высоких финансовых издержек и срывов намеченных сроков выполнения, все работы в этом направлении были приостановлены ещё до закрытия всей программы «Боевые системы будущего». Тем не менее некоторые американские компании при поддержке военной администрации продолжают научно-технические изыскания по совершенствованию данной системы.

Бюджетные ассигнования 
На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта ARV предполагалось выделить следующие бюджетные средства (всего до 318,3 млн долларов):

Техническая спецификация 
Машина управляется либо дистанционно оператором по беспроводной радиокомандной линии управления из защищённого пункта управления, расположенного на безопасном удалении от района оперативного предназначения ARV, либо действует в режиме автономной навигации, благодаря бортовой аппаратуре управления. Предполагалось, что будучи интегрированными компонентами боевой системы FCS все варианты роботизированных машин ARV не должны были терять возможности к самостоятельной навигации и автономным действиям:
 ARV-R или ARV-RSTA (Reconnaissance, Surveillance and Target Acquisition) — разведывательный вариант, оснащённый средствами наземной разведки и раздвижной телескопической мачтой с телекамерами, лазерным радаром-дальномером, сенсорами и средствами радиорелейной связи;
 ARV-A (Assault) — тяжёлый боевой вариант, оснащённый четырьмя ракетами ПТРК Javelin или ПТУР Hellfire, 7,62-мм пулемётом, 30/40-мм автоматической пушкой и комплексом оптикоэлектронных и инфракрасных датчиков, обеспечивающих надёжное обнаружение и классификацию целей, а также — подготовку данных целеуказания для дружественных средств огневой поддержки.
Первоначально, оценка боевой массы предварительных вариантов машин предполагалась около 13 тонн, в дальнейшем эта величина была уменьшена до 5-6 тонн. Разработчики планировали базировать их на шестиколёсном шасси MULE с запасом хода около 400 км, максимальной скоростью 90 км/ч по шоссе и 45 км/ч по пересечённой местности. Шасси позволяло уверенно передвигаться по склонам крутизной более 40°, преодолевать рвы шириной до метра, водные препятствия глубиной полметра и наземные преграды высотой до полуметра. По требованиям Пентагона конструкция машин должны была допускать переброску в транспортных отсеках тяжёлых вертолётов (CH-47 «Чинук») и грузовых самолётов (С-130 «Геркулес», «Супер Геркулес»), а также на внешней подвеске многоцелевых вертолётов UH-60 «Блэк Хок».

Планы по оснащению войск 
Боевые платформы ARV предполагалось поставить на вооружение общевойсковых батальонов смешанного состава бригадных тактических групп Сухопутных войск  (англ. Future Combat Systems Brigade Combat Team Combined Arms Battalion, сокр. FCS BCT CAB), наряду с другими образцами самоходной военной техники в качестве средств огневой поддержки и средств ведения разведки, из расчёта по шесть тяжёлых боевых машин ARV-A и девять облегчённых разведывательно-ударных ARV-R на один батальон (с распределением их между мотопехотными и разведывательно-дозорными подразделениями).

Сравнительная характеристика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отменённые проекты производства американской бронетехники
Отменённые проекты производства американской военной робототехники
Роботы по алфавиту